Existen varios tratados conocidos como Tratado de Lisboa:
El Tratado de Lisboa de 1667, firmado entre Portugal y Francia, fue un pacto de alianza entre los dos países contra España.
El Tratado de Lisboa de 1668, firmado entre Portugal y España, en el que reconocía la independencia de Portugal, y terminaba la Guerra de Restauración portuguesa.
El Tratado de Lisboa de 1701, alianza hispanoportuguesa por la que Portugal reconocía a Felipe V como rey de España, en previsión de la inminente Guerra de Sucesión Española.
El Tratado de Lisboa de 1703, por el que Portugal anuló el de 1701 y se unió a Inglaterra, a las Provincias Unidas y al Sacro Imperio Romano Germánico, en que reconocía a Carlos de Austria como legítimo rey de España.
El Tratado de Lisboa de 1835, por el que se regula la libre navegación por el río Duero.
El Tratado de Lisboa de 1859, por el que se definieron las fronteras entre Timor Oriental, bajo control portugués, y Timor Occidental, bajo dominio de los Países Bajos.
El Tratado de Lisboa de 1864, firmado entre España y Portugal que definió las fronteras entre ambos países, que aún hoy perdura.
El Arreglo de Lisboa de 1958, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
La Declaración de Lisboa de 1980, mediante la cual España y el Reino Unido se comprometían a solucionar las divergencias de Gibraltar.
El Tratado de Lisboa de 2007, acuerdo de la Unión Europea que sustituye a la Constitución Europea y reforma los tratados que estaban vigentes.